Atrecus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Jacquelin du Val 1856. Atrecus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Atrecus